Gui steht für:

 Gui (Fluss), Fluss in China

Gui ist die Kurzform, ggf. auch der Kose- oder Spitzname von:
  
 Guillermina, das spanischsprachige Pendant des Vornamens Wilhelmina
 Guilherme, die portugiesische Form von Wilhelm

Gui ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Gui (1261/2–1331), französischer Dominikaner
 Luigi Gui (1914–2010), italienischer Politiker und Philosoph
 Gui Minhai (* 1964), chinesisch-schwedischer Schriftsteller und Verleger
 Vittorio Gui (1885–1975), italienischer Komponist und Dirigent

GUI steht als Abkürzung für:

 Graphical User Interface, siehe Grafische Benutzeroberfläche
 Guidance Curve, eine ETCS-Bremskurve
 Guinea, olympisches Länderkürzel
 Flughafen Güiria in Güiria, Bundesstaat Sucre, Venezuela nach dem IATA-Code

Siehe auch:

 SAP GUI
 Guy
 Gouy
 Le Gui

GUI